LiberTIC, fondée en 2009, est une association nantaise de promotion de la culture libre dans l'espace francophone. En 2011, elle a été identifiée comme l'une des principales associations françaises œuvrant pour la promotion de l'Open Data.

Présentation 

Outre sur l'ouverture des données, l'association travaille sur des thématiques comme l'e-démocratie. Concernant l'open-data, LibertTIC est régulièrement consultée par les médias, pour évaluer le niveau d'appropriation de l'ouverture de données par les collectivités territoriales françaises. Pour ce faire, elle publie donc depuis 2010, la carte de France de l’Open Data.

En termes de promotion, l'association organisait en 2013 des cycles de conférences ou encore des opérations comme l'« Opération libre » à Brocas en .

LiberTIC est également un membre fondateur du collectif Open Data France ainsi que le coorganisateur de la première semaine européenne de l'Open Data

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Données ouvertes
 Regards Citoyens

Liens externes 

 

Association ou organisme lié au logiciel libre en France
Culture libre
Culture à Nantes
Association fondée en 2009
Données ouvertes